Municipio de Burt puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Burt (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Burt (condado de Kossuth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Kossuth.
 Municipio de Burt (condado de Alger, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Alger.
 Municipio de Burt (condado de Cheboygan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Cheboygan.